56. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbyła się w dniach 6–12 września 1999. Rywalizację rozpoczęło 139 kolarzy z 18 drużyn. Ukończyło 70 kolarzy. Łączna długość wyścigu – 1164 km.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Tomasz Brożyna (Mróz), drugie Niemiec Jens Voigt (Crédit Agricole), trzecie Litwin Raimondas Rumšas (Mróz). Przez długi okres oficjalnie na drugim miejscu w klasyfikacji końcowej wyścigu figurował Cezary Zamana (Mróz). Został jednak zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu.

Etapy

Końcowa klasyfikacja generalna

Inne klasyfikacje

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja najaktywniejszych

Klasyfikacja punktowa 
(od 2005 roku koszulka granatowa)

Klasyfikacja drużynowa

Linki zewnętrzne 
 

Tour de Pologne
1999 w kolarstwie
1999 w polskim sporcie